Kögelberg heißen folgende geographische Objekte:

 Kögelberg (bei Oberhöflein), 764 m, an der Fugnitz östlich von Geras, Waldviertel, Niederösterreich
 Kögelberg (bei St. Martin), 490 m, an der Lainsitz südlich von Weitra, Waldviertel, Niederösterreich
 Kögelberg (Oststeirisches Hügelland), 441 m,  südöstlich von Graz, Steiermark

Siehe auch:
 Kogelberg